Robert Paine ist der Name folgender Personen:

 Robert Paine (Bischof) (1799–1882), US-amerikanischer methodistischer Bischof